Drejet kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Drejet (Aunslev Sogn) – en bebyggelse i Aunslev Sogn
 Drejet (Avernakø Sogn) – et areal i Avernakø Sogn
 Drejet (Drejø Sogn) – et areal i Drejø Sogn
 Drejet (Horne Sogn) – et areal og en bebyggelse i Horne Sogn
 Drejet (Kegnæs Sogn) – et areal i Kegnæs Sogn
 Drejet (Norup Sogn) – et areal i Norup Sogn